Того року турнір проводився вперше.

Марта Марреро і Антонелла Серра-Дзанетті виграли титул, у фіналі перемігши пару Даніела Клеменшиц і Сандра Клеменшиц з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

Стамбул Cup, парний розряд
İstanbul Cup